Een verkeersweg:
 N615 (België)
 N615 (Frankrijk)
 N615 (Nederland), zie Provinciale weg 615

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing